Яков (имя) — библейское еврейское имя.

 Яков, Валерий Васильевич (род. 1956) — российский журналист, соучредитель и главный редактор газеты «Новые известия».
 Яков — новгородский тысяцкий в 1191—1192 гг.
 
 
 
 Яков IV — король Шотландии (1488—1513) из династии Стюартов, первый король эпохи Возрождения в Шотландии.
 Яков V — король Шотландии (1513—1542) из династии Стюартов.
 Яков Йосеф из Полонного (1710—1784) — хасидский цадик, ученик Бешта, первым письменно изложил учение хасидизма.
 Яков бен Ашер (1269—1343) — германо-испанский раввин, автор монументального труда по еврейскому закону «Арбаа Турим».
 Яков из Анконы — еврейский учёный и купец, посетивший якобы в 1270—1271 годах Китай.
 Яков, сын Сталина — советский художественный фильм 1990 года.
 Яков и семеро разбойников